Ел Карбонеро има више значења:

 Ел Карбонеро (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Карбонеро (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику